Креше́нци (, ) — итальянская фамилия. Известные носители:

 Крешенци, Алессандро (род. 1991) — итальянский футболист.
 Крешенци, Грегорио — католический церковный деятель XII века, выходец из знатного римского рода.
 Крешенци, Пьер Паоло (1572—1645) — представитель римского рода Крешенци, доктор юриспруденции, кардинал-епископ.

См. также 
 Кресцентии